Fanny Gonella (1976-), une commissaire d'exposition ;
 Guido Gonella (1905-1982), un homme politique italien ;
 Matteo Eustachio Gonella (1811-1870), un cardinal italien ;
 Nat Gonella (1908-1998), un trompettiste, chef d'orchestre et chanteur de jazz britannique ;
 Pier Gonella (1977-), le guitariste soliste et le cofondateur du groupe de heavy metal Mastercastle ;
 Pietro Gonella (XV siècle), un bouffon italien ;
 Sergio Gonella (1933-2018), un arbitre italien de football.

Voir aussi 
 Baron Gonella, un cultivar de rosier
 Refuge Gonella, un refuge du versant italien du massif du Mont-Blanc
 Portrait du bouffon Gonella, un tableau attribué au peintre français Jean Fouquet